Bidwell ist der Name folgender Personen:

 Barnabas Bidwell (1763–1833), US-amerikanischer Politiker
 Belinda Bidwell (1936–2007), gambische Politikerin
 Bijou Bidwell (1927–2014), gambische Journalistin, Menschenrechtsaktivistin und Krankenschwester
 Charles Edward Bidwell (* 1932), US-amerikanischer Soziologe
 Jake Bidwell (* 1993), englischer Fußballspieler
 John Bidwell (1819–1900), US-amerikanischer Siedler und Anführer auf dem California Trail, Gründer der Stadt Chico in Kalifornien
 Robin Leonard Bidwell (1929–1994), britischer Orientalist und Autor
 Roger Grafton Shelford Bidwell (* 1927), kanadischer Botaniker und Biologe

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bidwell (Iowa)
 Bidwell (Missouri)
 Bidwell (Ohio)
 Bidwell (Pennsylvania)
 Bidwell (Tennessee)
 Bidwell Hill (Pennsylvania)

im Vereinigten Königreich:
 Bidwell (Großbritannien)

Siehe auch:
 Bidwill